Západní Beskydy je název dvou až tří různých geomorfologických oblastí ve vnějších Karpatech.

 Západní Beskydy (makroregion) – makroregion (513.44-513.57) Vnějších Západních Karpat v Polsku, na Slovensku a v Česku, definovaný v rámci geomorfologického členění Polska. 
 Západní část Západních Beskyd – geomorfologická oblast Vnějších Západních Karpat na trojmezí Česka, Slovenska a Polska, definovaná v rámci českého a slovenského geomorfologického členění

Související články 
 Východní Beskydy (rozcestník)
 Střední Beskydy (rozcestník)

+